Putna může být:

 putna (nádoba) – velká nádoba k ručnímu přenášení sypkých hmot, např. uhlí
 klášter v Putně (Mănăstirea Putna) – rumunský klášter
 v idiomu být (někomu něco) putna = je to jedno

příjmení osob
 Anna Putnová (* 1960) – česká politička, podnikatelka a vysokoškolská pedagožka (děkanka)
 Eva Putnová (* 1950) – československá atletka, sprinterka
 Martin C. Putna (* 1968) – český literární historik, kritik, překladatel, spisovatel, moderátor a vysokoškolský pedagog
 Mojmír Putna – soudce Nejvyššího soudu ČR
 Vitovt Kazimirovič Putna (1893–1937) – důstojník Rudé armády litevského původu

Reference

Externí odkazy